La Briante est un affluent de la Sarthe et rejoint cette dernière à Alençon (Orne).

 Le Château de Briante à Saint-Lager (Rhône) au cœur du Plateau de Briante.

Homonymie de toponyme